Ixhuatlán bezeichnet:

 Ixhuatlán de Madero, Ort in Mexiko
 Ixhuatlán del Café, Ort in Mexiko
 Ixhuatlán del Sureste, Ort in Mexiko
 Municipio Ixhuatlán de Madero, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Municipio Ixhuatlán del Café, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Municipio Ixhuatlán del Sureste, Verwaltungseinheit in Mexiko